Ban Sang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Prachinburi, Thailanda, cu o populație de 30.807 locuitori și o suprafață de 361,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în
93 de sate (muban).

Amphoe în provincia Prachinburi